

T

Einzelnachweise